

Codici 
 mox – codice ISO 639-3 della lingua molima

Altro 
 MOx – Tipo di combustibile nucleare
 MOX – Laboratorio di Modellistica e Calcolo Scientifico del Politecnico di Milano
 Mox – tipo di carta del gioco Magic: l'adunanza: un artefatto in grado di generare mana di uno specifico colore. Dopo il lancio del gioco è diventata subito molto rara, e le sue valutazioni attuali dimostrano che lo è ancora. Viene definita dai più una delle carte "Power Nine", le più rare e ricercate del gioco.